João Victor ist der Kurzname folgender Personen:
 João Victor (Fußballspieler, 1984) (João Victor Severino; * 1984), brasilianischer Fußballspieler 
 João Victor (Fußballspieler, 1988) (João Victor de Albuquerque Bruno; * 1988), brasilianischer Fußballspieler 
 João Victor (Fußballspieler, 1994) (João Victor Santos Sá; * 1994), brasilianischer Fußballspieler
 João Victor (Fußballspieler, 1998) (João Victor da Silva Marcelino; * 1998), brasilianischer Fußballspieler